Келли Элизабет Фэрис (; род. 16 января 1991 года в Плейнфилде, штат Индиана, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2013 года в первом раунде под одиннадцатым номером командой «Коннектикут Сан». Играла на позиции атакующего защитника.

Ранние годы 
Келли родилась 16 января 1991 года в небольшом городке Плейнфилд (штат Индиана) в семье Боба и Конни Фэрис, а училась в соседнем городе Индианаполис в христианской школе Херитейдж, где выступала за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uconnhuskies.com

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки «Аделаида Лайтнинг»
Игроки ЖБК «Шопрон»
Игроки ЖБК «Бнот Герцлия»
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)